Aelurillus cretensis — вид пауков рода Aelurillus из семейства пауков-скакунчиков (Salticidae).

Распространение 
Восточное Средиземноморье: остров Крит (Греция).

Описание 
Пальпы коричневые. Самцы: бёдра с тёмными волосками. Эмболюс с массивным основанием. Просома тёмно-коричневая, глазное поле чёрное. Стернум коричневый. Хелицеры самок: красно-коричневые (у самцов жёлто-коричневые). Ноги коричневые, с белыми волосками. Опистосома тёмно-коричневая или коричнево-серая, дорзально с продольными перевязями из белых волосков в задней части. Спиннереты коричневые. Длина просомы самцов: 5,2 мм. Длина просомы самок: 6,8 мм.

Вид  был впервые описан российским арахнологом Галиной Азаркиной  (СО РАН, Новосибирск, Россия в 2002 году.

Примечания

Ссылки 
 World Spider Catalog (2018) World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 19.0, accessed on 14.01.2018. doi: 10.24436/2

Aelurillus
Животные, описанные в 2002 году
Паукообразные Европы
Эндемики Крита